Ahlbrecht ist der Name folgender Personen:

 Ansgar Ahlbrecht (* 1928), deutscher Benediktinerpater und geistlicher Schriftsteller
 Jörg Ahlbrecht (* 1967), deutscher evangelikaler Theologe
 Tina Ahlbrecht (* 1981), deutsche Sportlerin im Taekwondo